«Грязные дневники» () — шведский порнографический фильм, который в 2009 году сняла шведская феминистка Миа Энгберг, на деньги, выделенные Шведским институтом кино. Премьера фильма состоялась ночью 9 сентября 2009 года в Стокгольме. Премьера вызвала широкий резонанс в обществе; особенно обсуждался тот факт, что фильм с порнографическим содержанием был снят на деньги налогоплательщиков.

История 
Идея снять фильм пришла Энгберг в голову после Стокгольмского кинофестиваля, где была показана её короткометражка «Come Together», в которой девушки мастурбируют, снимая себя на камеры в мобильных телефонах. Лента получила большое количество негативных комментариев, в основном от мужчин, которые жаловались на то, что женщины в фильме непривлекательные. Энгберг посчитала несправедливым тот факт, что женщины в порнофильме должны быть привлекательны с точки зрения мужской аудитории. Она решила нарушить устоявшуюся традицию и постаралась показать в своём кино сексуальность с женской точки зрения.

Сама Энгберг так описала свои побудительные мотивы:

Ранее Энберг уже имела опыт в съёмках порнографических фильмов. Её авторству принадлежат фильмы «Сельма & Софи» () и «Шлюха & Лесбиянка» (), которые пользовались определённой популярностью. Учитывая эти успехи, Шведский институт кино предоставил первоначальную субсидию в 350,000 SEK, которая затем была дополнена 150,000 SEK.

Сюжет 
Фильм состоит из двенадцати, различных по продолжительности и сюжету, коротких фильмов:
 «Skin»
 «Fruitcake»
 «Night Time»
 «Dildoman»
 «Body Contact»
 «Red Like Cherry»
 «On Your Back Woman!»
 «Phone Fuck»
 «Brown Cock»
 «Flasher Girl on tour»
 «Authority»
 «For the Liberation of Men»

Кроме того, на DVD диске находится бонусный фильм «Come Together».

Отзывы 

Тот факт, что фильм был снят на деньги Шведского института кино, который, в свою очередь, получает финансирование от шведского правительства, вызвал споры в Швеции. Использование налоговых средств для финансирования съёмок порнографии было расценено некоторыми как оскорбление. В защиту фильма было высказано мнение, что цели, ради которых он был снят, радикально отличаются от целей, ради которых обычно снимают порнографию.

«Грязные дневники» также критиковались феминистками, выступающими против порнографии в принципе. Они заявили, что феминистская порнография является оксюмороном. Сама Энгберг так прокомментировала критику в свой адрес:

Кроме того она заявила:

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы Швеции 2009 года
Порнографические фильмы Швеции
Феминизм в Швеции
Порнографические фильмы 2000-х годов